Brasilitherium  — рід цинодонтів родини Brasilodontidae. Існував у середньому тріасі на території сучасної Бразилії. Викопні рештки тварини знайдені у відкладеннях формації Канделярія у штаті Ріо-Гранде-ду-Сул на півдні Бразилії.

Опис 
Невелика тварина, завдовжки 12 см (череп сягав 2,1 см) та вагою 20 г. Brasilitherium є перехідною формою між прогресивними цинодонтами та ссавцями. Він має ознаки обох груп.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки роду:

Посилання 
 Dinossauros do Rio grande do Sul. 
 Sociedade Brasileira de Paleontologia.  

Цинодонти
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2003